Demeijerea är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Kruseman 1933. Demeijerea ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Demeijerea